Варатек има више значења:

 Варатек (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Варатек (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији